Veasey ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Veasey (* 1966), US-amerikanischer Footballspieler
 Dale Veasey (* 1958), US-amerikanischer Wrestler
 Josephine Veasey (1930–2022), britische Opernsängerin
 Marc Veasey (* 1971), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Veazie